Ле-Шен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Ле-Шен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни